Михаэ́ль Цорк (; ) — немецкий футболист. Играл на позиции полузащитника. Всю свою карьеру провёл в клубе «Боруссия» (Дортмунд), сыграв за 17 сезонов 572 официальных матча. С 1998 года — спортивный директор дортмундской «Боруссии».

Футбольная карьера 
Цорк дебютировал в основном составе «Боруссии» 24 октября 1981 года против бременского «Вердера» и провёл за клуб с 1981 по 1998 год 463 матча в Бундеслиге — больше, чем кто-либо другой, и забил 131 гол. В течение нескольких лет он был капитаном команды, пользуясь чрезвычайной популярностью среди болельщиков. Также Цорк одно время занимал второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, в том числе и благодаря своему умению пробивать пенальти. В 7 сезонах Бундеслиги Цорк забивал 10 и более мячей, его наилучшим результатом были 15 голов в сезонах 1994/95 и 1995/96.

Наибольшего успеха Цорк добился в последние годы своей карьеры, став двукратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка.

За национальную сборную Германии по футболу Цорк провёл 7 матчей, однако в международных турнирах участия не принимал. Он дебютировал за сборную 16 декабря 1992 года в товарищеском матче против сборной Бразилии.

После завершения карьеры игрока Цорк продолжил работу в «Боруссии» в качестве тренера. Позже он занял должность спортивного директора клуба. 26 марта 2018 года «Боруссия» продлила контракт с Цорком до 2021 года.

Достижения

На клубном уровне 
Победитель
 Лига чемпионов УЕФА 1996/1997
 Межконтинентальный кубок по футболу 1997
 Чемпионат Германии по футболу 1994/1995 и 1995/1996
 Кубок Германии по футболу 1988/1989
Финалист
 Кубок УЕФА 1992/1993
 Суперкубок УЕФА 1997

На национальном уровне 
Победитель
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1981
 Чемпионат Европы по футболу (до 18 лет) 1981

Статистика выступлений

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль Михаэля Цорка на kicker.de
 Профиль Михаэля Цорка на dfb.de
 
 Профиль Михаэля Цорка на Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд